Wing kan syfta på:

 Wing, ett könsneutralt förnamn
 Wing (sångerska), en nyzeeländsk sångerska
 Wing (auktor), flera auktorer
 Wing, Buckinghamshire, en ort i Buckinghamshire, England
 Wing, Rutland, en ort i Rutland, England